Der Knoxville Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. November 2018 in Knoxville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Knoxville (Tennessee)